Escola Militar (Portugal) — a escola de formação de oficiais do Exército Português (1919-1938). Actual Academia Militar
Escola Militar Especial de Saint-Cyr
Escola Militar de Paris
Escola Militar de Porto Alegre
Escola Militar do Realengo
Escola Militar do Rio de Janeiro
ou ainda:
 Instituto Militar de Engenharia — instituição brasileira que sucedeu a outra denominada de Escola Militar (1840-1858)

Desambiguação